Эммс () — фамилия. Известные носители:

 Эммс, Джон (род. 1967) — английский шахматист, гроссмейстер.
 Эммс, Роберт (род. 1986) — псевдоним Роберта Джеймса Макферсона, британского актёра.

См. также 
 Эммс Трофи — приз, вручаемый победителю Центрального Дивизиона Хоккейной лиги Онтарио (OHL).
 Эммс Фэмили Эворд — приз, ежегодно вручаемый лучшему новичку года в Хоккейной лиге Онтарио (OHL).